Золотистый манакин, или короткокрылый манакин () — вид птиц из семейства манакиновых. Выделяют четыре подвида.

Распространение 
Обитают в Колумбии и Панаме (в последней — по обе стороны от Зоны Панамского канала).

Описание 
Длина тела 10—11 см. Вес самца 19,3 г, самки 17,1 г. Подвиды различаются в основном размером (amitinus заметно крупнее прочих) и интенсивностью окраски самцов. У самцов верх головы чёрный, а верхняя часть тела жёлтая, но спинка, крылья и хвост чёрные. Самки окрашены в тускло-оливковой гамме. Молодые особи сходны с самками.

Биология 
Питаются мелкими фруктами и насекомыми. Гнездо располагают в 0,6—1,5 м от земли. В кладке два яйца.

Сохранение 
МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания

Ссылки 
 

Манакиновые
Животные, описанные в 1843 году
Птицы Центральной Америки